Gallimore ist der Name von 

 Alec D. Gallimore, US-amerikanischer Raumfahrtforscher, Träger der Stuhlinger-Medaille
Ann Gallimore (* 1941), US-amerikanische Countrysängerin
Byron Gallimore, US-amerikanischer Musikproduzent